De Zwitserse voetbalbeker 1984/85 (Duits: Schweizer Cup 1984/85) was de 60ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 3 augustus 1984 en eindigde met de finale op 27 mei 1985 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Aarau won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door Neuchâtel Xamax in de finale met 1-0 te verslaan. Het enige doelpunt kwam in de 86ste minuut op naam van Walter Iselin.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1984/85
Zwitsers voetbalelftal in 1985
Zwitsers voetbalelftal in 1986

1985
Bekervoetbal 1984/85